Karolinerna kan avse:

Karolinerna (ögrupp) – en ögrupp i Stilla havet
Karolinerna (bok) – en bok i två delar av Verner von Heidenstam
Karolinerna (musikgrupp) – ett enmansgrupp med musikern Bruno Hansen

Se även
 Karoliner – soldaterna inom Sveriges armé under kungarna Karl XI och Karl XII
 Karolinska